Bohny ist der Familienname folgender Personen: 

 August Bohny (1919–2016), Schweizer Lehrer, Logopäde und Flüchtlingshelfer
 Erik Bohny (1891–1959), Schweizer Maler, Zeichner, Illustrator, Gemälderestaurator und Kunstschriftsteller
 Friedel Bohny-Reiter (1912–2001), Schweizer Krankenschwester und Flüchtlingshelferin
 Gustav Adolf Bohny (1898–1977), Schweizer Jurist und Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK)
 Karl Bohny (1856–1928), Schweizer Arzt und Präsident des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK)
 Nikolaus Bohny (1815–1856), Schweizer Pädagoge, siehe Bohny’s Neues Bilderbuch

Siehe auch:
 Bony (Begriffsklärung)